Daniel Abalo Paulos (Vilagarcía de Arousa, 1987), futbolista gallec que ocupa la plaça de migcampista.
 Manuel Jiménez Abalo (Vilagarcía de Arousa, 1956), futbolista gallec que ocupava la posició de defensa central.
 Mariano Abalo, polític independentista gallec.